|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Qatar Telecom German Open) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 13 mei 2007 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 38e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Nadja Petrova was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Svetlana Koeznetsova.

De als eerste geplaatste Justine Henin bereikte de halve finale. Daarin verloor ook zij van Koeznetsova.

Het twaalfde reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2007. Door deze overwinning kwam zij voor het eerst de top tien binnen; zij zou daar twee jaar blijven (tot 8 juni 2009).

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Yan Zi en Zheng Jie waren het derde reekshoofd. Als een der vier hoogst geplaatste teams kregen zij een bye voor de eerste ronde. Bij hun tweederondepartij lieten zij evenwel verstek gaan, wegens een enkelblessure van Zheng Jie.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Samantha Stosur won het toernooi. Zij ver­sloegen in de finale het ongeplaatste Italiaanse koppel Tathiana Garbin en Roberta Vinci in twee sets. Het was hun negentiende gezamenlijke titel, de vierde in 2007 (alle vier op Tier I niveau). Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Berlijn 2007
Berlijn